Асуэла () — испанская фамилия. Известные носители:

 Асуэла, Мариано (1873—1952) — мексиканский врач, литературный критик и писатель.
 Асуэла, Франсиско (род. 1948) — мексиканский поэт и писатель.